

Дурачув — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Дурачув — село в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства